Lista das Unidades Federativas do Brasil por religiosidade, segundo o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Religiões 

Pesquisas realizadas pelo IBGE
Censos do Brasil